Voici la liste des planètes mineures numérotées de 92001 à 93000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

92001-92100

92101-92200

92201-92300

92301-92400

92401-92500

92501-92600

92601-92700

92701-92800

92801-92900

92901-93000 

92001-93000